A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női alpesi összetett versenyszámát február 22-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Michelle Gisin nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon